Pugatschowo (russisch ) in der Name folgender Dörfer in Russland:
 Pugatschowo (Baschkortostan), in der Republik Baschkortostan
 Pugatschowo (Kaliningrad, Krasnosnamensk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Krasnosnamensk (bis 1938 Neu Skardupönen, 1938–1946 Grenzwald; Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen)
 Pugatschowo (Kaliningrad, Nesterow), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Nesterow (bis 1938 (Groß/Klein) Schwentischken, 1938–1946 Schanzenort; Kreis Stallupönen/Ebenrode, Ostpreußen)
 Pugatschowo (Sachalin), in der Oblast Sachalin
 Pugatschowo (Udmurtien), in der Oblast Udmurtien

Siehe auch:
 Pugatschow (Stadt), Stadt in der Oblast Saratow (Russland)